Koror is de naam van een eiland, staat en stad in Palau:
 zie Koror (stad) voor de voormalige hoofdstad van Palau;
 zie Koror (staat) voor de staat waarin die stad ligt;
 zie Koror (eiland) voor het eiland binnen de staat waarop de stad ligt.